33-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1992 () проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) c 29 февраля по 7 марта 1992 года. В провинции Новая Шотландия чемпионат проводился в 3-й раз, в Галифаксе — в 3-й раз (до этого там проходили чемпионаты  и  годов).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1992, который состоялся в марте-апреле 1992 в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1993.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Джулия Саттон). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Lisa Walker).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

При равенстве результатов команды Британской Колумбии, Манитобы и Канады были ранжированы по результатам проведенных до начала группового этапа бросков в центр дома (). По этим результатам с 1-го места в группе в плей-офф вышла «команда Канады», со 2-го — команда Манитобы, с 3-го — команда Британской Колумбии.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1992 и чемпионате Канады 1993 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1992 года названный в честь Джойс Майерс (), получила Хейди Хэнлон () (Нью-Брансуик).

Примечания

Ссылки 
 1992 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1992 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1992
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1992

1992
Спорт в Канаде в 1992 году
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)